Nikaragva je administrativno podijeljena na 15 okruga i dvije autonomne regije. Tih 17 teritorijalnih jedinica se dalje dijeli na 152 općine.

Zemljopis Nikaragve
Administrativne jedinice prvog reda po državama